O Xanthi FC é um clube de futebol profissional sediado na cidade de Xanthi, Trácia, Grécia.

A equipe disputou pela primeira vez a Primeira Divisão do Campeonato Grego em 1989, permanecendo na elite do futebol do país até 2020.

Atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Grego

História

Inicio 
A equipe foi formada em 1967, com a fusão de dois clubes: Aspida e Orfeas, com o nome de Xanthi Athletic Club, até a data de 1992.

Xanthi FC 
Em 1992 a empresa Viamar S.A., importadora de veículos, que faz parte da empresa checa multinacional automobilista Skoda, comprou a equipe trácia, e mudou o nome para o atual Xanthi Athletic Club.

Com este alavanco financeiro, a equipe se tornou uma das mais seguras, e estáveis do futebol grego, e chegando a participações europeias, chegando a Europa League por 3 oportunidades, e alcançar a melhor posição, no campeonato grego, a terceira em 2004-2005. Também chegou duas vez na Champions League,em 1999-00 e 2001-02,onde ficou em último do grupo nas duas ocasiões. De 1992 a equipe se mantém na primeira divisão nacional até cair para a segunda divisão em 2018-19

Anos de ouro 
Os anos de ouro da equipe foi de 1970 até 1973,onde o clube conquistou duas Copas da Grécia (1971 e 1972) e uma Supercopa da Grécia (1972). Nesse período o Xanthi FC também conseguiu suas melhores colocações no Campeonato Grego. O time também voltou a ter notoriedade na década de 90 e 2000

Títulos 
Copas da Grécia: 1970-71 e 1971-72

Supercopa da Grécia: 1971-72

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1967
Fundações na Grécia em 1967